

Cinema 
 Cendrillon – cortometraggio francese del 1899 diretto da Georges Méliès, il primo ispirato alla favola omonima.
 Cendrillon (o Cendrillon ou La Pantoufle merveilleuse) – cortometraggio del 1907 diretto da Albert Capellani

Danza 
 Cendrillon – balletto di Fernando Sor

Musica 
 Cendrillon – opera di Nicolas Isouard del 1810
 Cendrillon – opera lirica francese composta da Jules Massenet, su libretto di Henri Caïn e rappresentata per la prima volta nel 1899.
 Cendrillon – operetta di Pauline Viardot del 1903
 Cendrillon – singolo dei Téléphone del 1984